Le championnat d'Europe de basket-ball 1949 s'est disputé au Caire en Égypte du 15 au 22 mai 1949.

Lieux de compétitions

Compétitions

Classement final

Liens externes 
  FIBA Europe

1949
Basket-ball
Basket-ball Europe 1949
Basket-ball Europe 1949
Europe 1949
Europe
1949 en Égypte
Sport en mai 1949